Марсель Ильхан (, при рождении Марсель Кахорович Хамдамов; род. 11 июня 1987 года, Самарканд, СССР) — турецкий профессиональный теннисист узбекского происхождения.

Общая информация 
Марсель — единственный сын Кахора и Мадии Хамдамовых.

Уроженец УзССР в теннисе с 6 лет. Первые годы Марсель занимался в спортивной секции в Самарканде, пока в 2004 году не эмигрировал в Турцию, подписав контракт с местной национальной федерацией. Ильхан был приписан к ТК Taçspor; одним из его спонсоров стало турецкое отделение компании Kia Motors. Осенью 2006 года он меняет фамилию на Ильхан и начинает выступать на международных соревнования под турецким флагом.

Лучший удар — форхенд через весь корт, любимое покрытие — хард.

Ильхан владеет русским, английским и турецким языками.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года в одиночном разряде 
 2014 — 104
 2013 — 185
 2012 — 215
 2011 — 111
 2010 — 90
 2009 — 155
 2008 — 215
 2007 — 321

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (31)

Победы (17)

Поражения (14)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Узбекистана
Теннисисты Турции